Als Parterre (von französisch par terre, „auf der Erde“) bezeichnet man 
 Parterre, das zu ebener Erde liegende Geschoss eines Gebäudes, siehe Geschoss (Architektur) #Erdgeschoss (EG)
 Parkett (Theater), in Österreich und der Schweiz der ebenerdig gelegene Teil des Zuschauerraums im Theater oder Kino
 Parterre (Gartenkunst), ein flaches, nur niedrig bepflanztes Gelände, das einem Gebäude vorgelagert ist
 Parterre-Akrobatik, den – beispielsweise gegen die Luftakrobatik – abgegrenzten Bereich der Akrobatik am Boden

Siehe auch